pot – wydzielina gruczołów potowych
 pot. (skrót) – język potoczny (językoznawstwo)
 pot. (skrót) – potok (geografia)
 POT – kod IATA portu lotniczego Ken Jones na Jamajce
 POT (Polska Organizacja Turystyczna) – polska organizacja rządowa
 

Biografie:
 Pol Pot – kambodżański dyktator i rewolucjonista
 Hendrick Gerritsz Pot – holenderski malarz barokowy